Адам Мусил (; , Делта, Канада) — чешский хоккеист, нападающий. Игрок клуба чешской Экстралиги «Пардубице» и сборной Чехии. Сын Франтишека Мусила, внук Ярослава Голика, брат Давида Мусила.

Карьера

Клубная 
Адам Мусил начал свою хоккейную карьеру в команде Западной хоккейной лиги «Ред-Дир Ребелс». В 2015 году он был выбран выбран на драфте НХЛ под общим 94-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». С 2017 по 2019 год играл в АХЛ за «Чикаго Вулвз» и «Сан-Антонио Рэмпейдж». В 2019 году перебрался в Европу, подписав контракт с клубом чешской Экстралиги «Били Тигржи». После окончания сезона 2020/21 перешёл в «Пардубице».

Сборная 
В составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2021 года, где чешская команда выбыла в 1/4 финала. Сам Мусил провёл на турнире 5 матчей. В рамках Еврохоккейтура сыграл 4 матча, забил 1 гол. Всего за сборную Чехии провёл 18 матчей, набрал 4 очка (2+2).

Достижения 
 Победитель Мемориала Ивана Глинки 2014

 Серебряный призёр Мирового кубка вызова 2014

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2021

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Динамо» Пардубице
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Статистика на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Ред-Дир Ребелз»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Пардубице»